

Persone
 Abdul Aziz Hotak – scià di Persia
 Ashraf Hotak – scià di Persia
 Hussain Hotak – scià di Persia
 Mahmud Hotak – scià di Persia
 Mirwais Hotak – eroe afgano

Altro
 Dinastia Hotak – monarchia afghana dei Ghilji